Ло Ка́шо () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Ло Кашо, Луиджи (род. 1967) — итальянский актёр и режиссёр.
 Ло Кашо, Франко (род. 1946) —  итальянский кинорежиссёр, известный по порнофильмам, псевдоним — Лука Дамиано.